Erlaufboden ist der Name folgender Gemeindeteile in Österreich:

 Erlaufboden (Gemeinde Annaberg, Mitterbach), Rotte in Annaberg und Mitterbach, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Erlaufboden (Talabschnitt), Talabschnitt der Erlauf zwischen Vorderen und Hinteren Tormäuer

Siehe auch:
 Kraftwerk Erlaufboden